Eponisiella är ett släkte av insekter. Eponisiella ingår i familjen Meenoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Eponisiella